Chris Botti, un trompettiste de jazz ;
 Christophe Botti, un dramaturge français ;
 Francesco Botti, un peintre italien ;
 Jean-Baptiste Botti, un pilote de jet-ski français ;
 Laurent Botti, un romancier français ;
 Raphael Botti, un footballeur brésilien ;
 Rinaldo Botti, un peintre italien.

Toponyme 

 Cingia de' Botti, une localité italienne.

Homonymie de patronyme italien